Краван може да се односи на:

 Краван (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Краван (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Краван (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Краван (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Краван ле Кото, насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара